

Петровці — присілок, Карсовайське сільське поселення, Балезінський район, Удмуртія
 Петровці — присілок, Сергинське сільське поселення, Балезінський район, Удмуртія
 Петровці — присілок, Слободський район, Кіровська область